Anthocharis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Boisduval, et al. 1833. Anthocharis ingår i familjen vitfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vitfjärilar
Anthocharis